Gernsheim est une municipalité allemande.

Nom de famille 
 Peter (Petrus) Schöffer (de Gernsheim) (c. 1425, Gernsheim 1503, Mayence), une imprimante début allemand
 Friedrich Gernsheim (1839, Worms 1916, Berlin), un compositeur juif allemand
 Alison Gernsheim (1911 - 1969), historienne de la photographie
 Helmut (Erich Robert Kuno) Gernsheim (1913, Munich 1995, Lugano), un historien allemand de la photographie, collectionneur, et photographe
 Elisabeth Beck-Gernsheim (née en 1946, Fribourg-en-Brisgau), un sociologue allemande, psychologue, philosophe